Manuel Puga puede referirse a:

Manuel María Puga y Parga (1874-1918), escritor y político español conocido como Picadillo.
Manuel Puga y Acal (1860-1930), poeta, escritor y político mexicano conocido como Brummel.